Groves ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Groves (1847–1935), kanadischer Mediziner
 Anthony Norris Groves (1795–1853), englischer Missionar
 Cady Groves (1989–2020), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Colin Groves (1942–2017), englisch-australischer Anthropologe 
 Charles Groves (1915–1992), britischer Dirigent

 Ernest William Hey Groves (1872–1944), britischer Mediziner

 Henry Groves (1855–1912), englischer Botaniker
 Herman Groves (1927–2010), US-amerikanischer Fernsehautor und -produzent
 James Groves (1858–1933), englischer Botaniker

 Kaden Groves (* 1998), australischer Radrennfahrer
 Kristina Groves (* 1976), kanadische Eisschnellläuferin
 Leslie R. Groves (1896–1970), US-amerikanischer General
 Madeline Groves (* 1995), australische Schwimmerin

 Perry Groves (* 1965), englischer Fußballspieler
 
 Robin Groves (* 1945), US-amerikanische Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin
 Theodore Groves (* 1941), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Vic Groves (1932–2015), englischer Fußballspieler

Groves heißt der Ort

 Groves (Texas) in den USA

Sonstiges:

 Groves Island, Insel vor der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika